Мануэла Трасобарес (; род. 28 августа 1955 года; Фигерас, Испания) — испанская художница, оперная певица (меццо-сопрано) и политик. Мануэла является транс-женщиной.

Трасобарес родилась в Фигерасе в провинции Жирона, Каталония, Испания. Она изучала изобразительное искусство на факультете искусств Бель-де-Сан-Жорди в Университете Барселоны, живопись и скульптуру в ателье Массана и Леонардо да Винчи в Барселоне и Бельканто в консерватории Софии. Она принимала участие в оперных постановках Лисео в Барселоне, Ла Скала и Палау де ла Музика-де-Валенсия.

Трасобарес — первый испанский городской советник в Хельдо, являющийся транссексуальным человеком. Член Испанской демократической республиканской партии (Acción Republicana Democrática Española).

Примечания

Внешние ссылки 

Меццо-сопрано
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Деятели искусства Испании
Художники Каталонии
Политики Каталонии
Выпускники Барселонского университета
Оперные певцы и певицы Испании